

Codici 
 nfd – codice ISO 639-3 della lingua ahwai
 NFD – vecchio codice ISO 4217 del Dollaro di Terranova

Musica 
 NFD – gruppo musicale

Telecomunicazioni 
 NFD – Net Filter Discrimination